Skövde (gemeente), een Zweedse gemeente
Skövde (stad), de hoofdstad van de gelijknamige gemeente